Bruine tuiniervogel
 Geelkuiftuiniervogel
 Goudkuiftuiniervogel
 Huontuiniervogel
 Oranjekuiftuiniervogel